Безумцы:
 «Безумцы» — телесериал 2007 года.
 «Безумцы» — фильм 2010 года.
 «Безумцы» — польский художественный фильм, снятый в 1927 году режиссёром Леонардом Бучковским.

См. также 
 Безумец (фильм, 1982)
 Я - безумец
 Безумец из Мандораса
 Безумец Джеппо